Вербовский — русская фамилия, и топоним.

Топоним 
 Вербовский — микрорайон города Мурома (до 1996 — посёлок городского типа). Основан 28 мая 1943 года.
 Вербовский — хутор в Калачёвском районе Волгоградской области России.

Фамилии 
 Вербовский, Георгий Петрович (1939—2019) — советский футболист
 Вербовский, Иван Устинович (1910—1978) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).
 Вербовская, Наталья Александровна (род. 1978) — российская футболистка

См. также